Object role modeling - een methode voor het ontwerpen en het bevragen van conceptuele datamodellen
Object-relational mapping - een methode om objecten in de database losjes te koppelen aan een gegevensopslag